Deze tabel geeft een overzicht van de klankinventaris van het Engels in IPA-notatie.

| valign="top" |
{| class="wikitable"
!IPA
!Voorbeeld
|-
|[ɑ]
|alphabet, tough
|-
|[ɑɪ]
|sky, eye, pie
|-
|[ɒ], [ɔ]
|stop, all, Austin
|-
|[æ]
|pallet, fair
|-
|[ɛ], [ɜ]
|well, exit
|-
|[ə]
|nerd, learn
|-
|[eɪ]
|phase, they, day, weight, straight
|-
|[ɪ]
|litter
|-
|[i]
|jeep, key, be,
|-
|[oʊ], [eʊ]¹
|open, dough
|-
|[ɔɪ]
|join, destroy
|-
|[u], [ɯ]
|book, 
|-
|[ju]
|you, hue, queue, unit
|-
|[ʌ]
|us, stuff
|-
|[ɑʊ]
|out, mouse
|-
|[iʊ]
|new
|}
|}

¹ In Brits Engels

Fonologie